Il doppio del torneo di tennis Tangipahoa Tourism $25,000 Women'S Pro Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julie Ditty e Christina Fusano che hanno battuto in finale Mervana Jugić-Salkić e Melanie South 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Stéphanie Foretz Gacon /  Irena Pavlović (primo turno)
 Julie Coin /  Melinda Czink (quarti di finale)

 Mervana Jugić-Salkić /  Melanie South (finale)
 Julie Ditty /  Christina Fusano (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tangipahoa Tourism $25,000 Women'S Pro Classic 2011